Kakchiquel, kaqchikel o cachiquel puede referirse a:
Kakchiquel, etnia de origen guatemalteco.
Idioma kaqchikel, la lengua de la etnia kakchiquel.